Diese Liste führt alle Mitglieder der Zirkelgesellschaft in Lübeck von der Gründung im Jahr 1379 bis zur letzten Aufnahme im Jahr 1805 auf.

Gründungsmitglieder 1379

Vor 1429 verstorbene Mitglieder

Mitglieder zu Trinitatis 1429

Neuaufnahmen zwischen 1429 und 1532

In der offiziellen Liste fehlende Mitglieder (vor 1530) 
Außer den bisher genannten Mitglieder der Zirkel-Gesellschaft gibt es für die mittelalterliche Zeit der Gesellschaft noch 45 weitere Personen, die für die Gesellschaft tätig waren.

Mitglieder nach der Neugründung im Jahre 1580

Literatur 
 Wilhelm Brehmer: Verzeichnis der Mitglieder der Zirkelkompagnie nebst Angaben über ihre persönlichen Verhältnisse. In: ZVLGA 5 (1888) (Digitalisat), S. 393–454.
 Emil Ferdinand Fehling: Lübeckische Ratslinie, Verlag Max Schmidt-Römhild, 2. Auflage Lübeck 1925. Unveränderter Nachdruck Lübeck 1978. ISBN 3-7950-0500-0
 Jürgen Wiegandt: Die Plescows – Ein Beitrag zur Auswanderung Wisbyer Kaufmannsfamilien nach Lubeck im 13. und 14. Jahrhundert: (Quellen und Darstellungen zur hansischen Geschichte) 1988
 Sonja Dünnebeil: Die Lübecker Zirkel-Gesellschaft. Formen der Selbstdarstellung einer städtischen Oberschicht (Veröffentlichungen zur Geschichte der Hansestadt Lübeck, hg. vom Archiv der Hansestadt, Reihe B, Band 27) Lübeck: Schmidt-Römhild 1996 ISBN 3-7950-0465-9, S. 206–215.
 Rafael Ehrhardt: Familie und Memoria in der Stadt. Eine Fallstudie zu Lübeck im Spätmittelalter. Dissertation, Göttingen 2001. mit einer Prosopografie der Ratsfamilien von Alen, Darsow, Geverdes, Segeberg und Warendorf.

Weblinks 

 Dick Wase und Torsten Svensson: Ratsliste Visby (PDF; 5,3 MB) bei www.medeltidsgotland.se

Einzelnachweise 

!Zirkelgesellschaft
 !
Zirkelgesellschaft